Ivan Cloulas (1932-2013), historien français
 Cloulas, hameau de Dignac, commune française